

Geografia
Stati Uniti d'America
Metcalfe – città del Mississippi
Contea di Metcalfe – contea del Kentucky

Persone
Adrian Metcalfe – velocista britannico
Charles Metcalfe – generale britannico
Earl Metcalfe – attore e regista statunitense
Jack Metcalfe – atleta australiano
Jesse Metcalfe – attore statunitense
Jordan Metcalfe – attore britannico
Ralph Metcalfe – velocista e politico statunitense
Robert Metcalfe – informatico statunitense